Malkāpur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Malkāpur (ort i Indien, Buldana), Maharashtra, 
 Malkāpur (ort i Indien, Kolhapur), Maharashtra, 

Robotskapade Indienförgreningar